Wea Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wea Township (Indiana)
 Wea Township (Kansas)